Damir Glavan – pallanuotista croato
Marcel Glăvan – canoista rumeno
Laura Glavan – attrice italiana